Mausefalle steht für:

 Mausefalle, eine Apparatur zum Fangen von Mäusen
 steilster Abschnitt der Hahnenkammabfahrt, siehe Streif #Streckenführung
 Dombrücke in Köln, siehe Dombrücke #Technische Parameter
 Die Mausefalle, ein Theaterstück von Agatha Christie
 Die Mausefalle (Wangenheim), ein Theaterstück von Gustav von Wangenheim
 Die Mausefalle (Film), französisch-italienischer Spielfilm (1957)
 Die Mausefalle (Kabarett), ein Stuttgarter Kabaretttheater
 Mausefalle, Straße in Herford, siehe Altstadt (Herford)#Mausefalle

Felsformationen:
 Kästeklippen am Huthberg, Harz
 Mondmilchloch, Karsthöhle im Pilatusmassiv, Schweiz
 Mühlsteinbrüche, Sachsen
 Wüstegarten, Berg in Hessen

Siehe auch:
 Mousetrap